«Дом клоунов» () — кинофильм 1988 года режиссёра Виктора Сальвы. Фильм снят с официального распространения и не переиздается. Причиной этому послужил приговор режиссеру за сексуальное насилие над 12-летним актером Нэйтаном Уинтерсом, исполнившим главную роль в фильме.

Сюжет 
Кейси, младший из братьев Коллинс, боится клоунов. Если средний брат Джеффри старается его поддержать, то старший Рэнди постоянно издевается над страхами ребёнка. Однажды братья идут в цирк, где видят клоунов, что настолько приводит Кейси в ужас, что он сбегает с представления.

Примерно в это же время из психиатрической больницы сбегают трое опасных сумасшедших. Они убивают настоящих циркачей и начинают бродить по округе в поисках новых жертв. Ситуация усугубляется тем, что они появляются только перед Кейси, а ему никто не верит. И однажды ночью клоуны проникают в дом Коллинсов, и только от сплочённости братьев зависит останутся ли они в живых…

В ролях 
 Нэйтан Форрест Уинтерс — Кейси Коллинс
 Брайан МакХью — Джеффри Коллинс
 Сэм Рокуэлл — Рэнди Коллинс
 Майкл Джером Уэст — Чизо (сумасшедший)
 Брайан Уэйбл — Биппо (сумасшедший)
 Дэвид Си Райнекер — Диппо (сумасшедший)
 Тимоти Инос — настоящий Чизо (Джорджи)
 Фрэнк Диаманти — настоящий Биппо (Чарли)
 Карл-Хейнц Теубер — настоящий Диппо
 Вилетта Скиллмэн — мать
 Глория Бельски — предсказательница будущего
 Том Моффрам — распорядитель арены
 Эрика Янг — кладовщица
 Джаспер Уоттс — Джаспер
 Бобби Салем — Бут Баркер

Награды 
 1989 — номинация на Гран-при жюри фестиваля Sundance Film Festival
 1990 — номинация в категории «Лучший иностранный фильм» фестиваля Fantasporto

Ссылки 
 Фильм «Дом клоунов» на сайте ya-kloun.ru

Фильмы 1988 года
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1988 года
Фильмы-слэшеры
Фильмы Виктора Сальвы
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1988 года
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы ужасов о клоунах
Фильмы о Хэллоуине